Dubnica (Kalesija), een plaats in de gemeente Kalesija in Bosnië-Herzegovina
 Dubnica (Kosjerić), een plaats in de Servische gemeente Kosjerić
 Dubnica (Milići), een plaats in de gemeente Milići in Bosnië-Herzegovina
 Dubnica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica
 Dubnica (Svilajnac), een plaats in de Servische gemeente Svilajnac
 Dubnica (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje
 Dubnica nad Váhom, een Slowaakse gemeente in de regio Trenčín